Пажен — фамилия. Известные носители:
 Пажен, Диего (род. 1944) — швейцарский скрипач.
 Пажен, Эмо (род. 1983) — французский пианист.